Chippendale est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme  

 George McCartney Chippendale (1921-2010), un botaniste et phytogéographe australien.
 Thomas Chippendale (1718-1779), un créateur anglais de meubles, qui a donné son nom à un style de mobilier.

Localité 
 Chippendale, petite banlieue du centre-ville de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Danse 
 Les Chippendales, troupe américaine de danseurs proposant un spectacle de striptease masculin.

Voir aussi 
 Chip 'n' Dale, des personnages de Walt Disney (en français Tic et Tac).